Degtjarka () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Degtjarka (Kursk), eine Siedlung im Chomutowski rajon in der Oblast Kursk
 Degtjarka, früher Schönwiese, Dorf im Deutschen Nationalrajon (Region Altai) 

Siehe auch:
 Degtjarsk, eine Stadt in der Oblast Swerdlowsk, hieß bis 1954 Degtjarka